Giemsa ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Giemsa (1912–1994), polnischer Fußballspieler 
 Gustav Giemsa (1867–1948), deutscher Chemiker und Bakteriologe